Hierba de ballesteros puede referirse a:

El nombre común de la planta Veratrum album.
 El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
El nombre común de la planta '''Helleborus viridis.